atya, az apa megnevezés változata
 Atya vagy Atyaisten, a Szentháromság isteni személyeinek egyike
Földrajz
 Atya (Horvátország)
 Atya (Románia)